

Sigle 
 Nazionale Italiana Cantanti  – Squadra di calcio gestita da cantanti italiani, da sempre impegnata nella solidarietà
 Negative impedance converter  – convertitore di impedenza negativa
 Network Information Center  – parte del Domain Name System
 Network interface controller  – scheda di rete
 New In Chess  – Rivista internazionale di scacchi
 Newly Industrialized Countries
 Nucleo investigativo centrale  – Reparto investigativo della Polizia Penitenziaria.

Codici 
 NIC – Nursing Interventions Classification 1987 università Iowa
 NIC – codice aeroportuale IATA della base aerea della Royal Air Force di Nicosia (Cipro)
 NIC – codice vettore ICAO di Northern Illinois Commuter
 NIC – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Nicaragua
 nic – codice ISO 639-2 alpha-3 delle lingue niger-kordofaniane